Gogita Gogua est un footballeur géorgien, né le  à Tbilissi en Géorgie. Il mesure .

Gogita Gogua évolue depuis 2013 au SKA-Energiya Khabarovsk, où il occupe le poste de milieu de terrain.

Biographie 
Le , Gogua signe avec le club kazakh Irtysh Pavlodar, le quittant moins de cinq mois plus tard le . Trois jours plus tard, le , Gogua signe avec le club kazakh Ordabasy Chymkent.

Carrière

Références

Liens externes 
 

Naissance à Tbilissi
Naissance en septembre 1983
Naissance en RSS de Géorgie
Footballeur international géorgien
Joueur du Spartak Naltchik
Joueur du Saturn Ramenskoïe
Joueur du FK Khimki
Joueur du Volga Nijni Novgorod
Joueur du FC Dila Gori
Joueur de l'Akhmat Grozny
Joueur du SKA-Khabarovsk
Joueur du SK Dinamo Tbilissi